Женская национальная сборная Венгрии по футболу () представляет Венгрию на международной арене женского футбола. Контролируется Венгерской футбольной федерацией.

Сборная Венгрии участвовала только один раз на чемпионатах Европы в 1991 году, вылетев в первом раунде на стадии четвертьфинала. Наибольшее количество матчей за сборную сыграла Анита Падар — 123 матча; лучший бомбардир сборной — Фанни Ваго (60 мячей). Главный тренер команды — Маргрет Крац, назначенная на эту должность 18 марта 2021 года.

По состоянию на 25 марта 2022 года сборная занимает 41-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, среди сборных УЕФА — 34-е место.

История 

21 марта 2021 года на должность главного тренера женской сборной Венгрии была назначена бывшая немецкая футболистка Маргрет Крац, ставшая первым в истории иностранным тренером в сборной. Она сменила на этом посту Эдину Марко, для которой последним матчем стал поединок против сборной Исландии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 1 декабря 2020 года.

Текущий турнир

Чемпионат мира 2023. Квалификация

Последние результаты и предстоящие матчи

2020 год

2021 год

2022

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Маргрет Кратц для участия в матче отборочного турнира чемпиоаната мира 2023 года против сборных Шотландии (22 октября 2021) и Фарерских островов (26 октября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 5 апреля 2021 года:

Тренерский штаб 
.

Рекордсменки сборной

По количеству игр 

Данные на 5 сентября 2013

По количеству голов 

Данные на 5 сентября 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль женской сборной на сайте Венгерской футбольной федерации
 Сайт женского футбола

Венгрия
Женская сборная Венгрии по футболу